ÖSG steht als Abkürzung für:
 Ökostromgesetz, österreichisches Gesetz von 2012
 Österreichischer Strukturplan Gesundheit, 2006
 Österreichisch Sahaurische Gesellschaft, österreichischer Verein zur Unterstützung der Westsahara
 Österreichisch-Schwedische Gesellschaft
 Österreichische Sportwissenschaftliche Gesellschaft
 Österreichische Statistische Gesellschaft
 Österreichische Schmerzgesellschaft

Siehe auch:
 OSG

OSG